La statua del Genio di Palermo dell'Orto Botanico, si trova all'interno della Serra Tropicale dell'Orto Botanico dell'Università di Palermo nel capoluogo siciliano.

La statua è la più recente e si aggiunge alle otto rappresentazioni monumentali del Genio di Palermo. Tra le diverse sculture che arredano l'Orto Botanico di Palermo, la statua inaugurata l'11 luglio 2020 è stata realizzata dall'artista Domenico Pellegrino e donata dalla Fondazione Tommaso Dragotto. È posta in linea con la statua del Genio realizzata nel 1778 da Marabitti, che si trova nell'adiacente Villa Giulia.

La statua 
La scultura è stata realizzata nel 2020 da Domenico Pellegrino, che si è fortemente ispirato al luogo che la ospita. Come un dio del mare, la statua al centro della scena si trova seduto su una fontana, la sua armatura riprende alcuni dettagli botanici e architettonici presenti all'Orto. I capelli raccolti che ricordano in alcune ciocche le radici dei ﬁcus secolari, sono sormontati da una corona. Le braccia sorreggono il serpente che si nutre dal suo petto. Il braccio sinistro sorregge la testa del serpente e da sotto sbuca la seconda ﬁgura: il futuro, rappresentato da un bambino che riprende i putti giocosi del Serpotta. Il bambino guarda attento il Genio, come se rubasse facendone tesoro la sua conoscenza. Alla destra una Rosalia, bambina, coronata di rose, che lo avvicenderà, che gioca con il cane, simbolo di fedeltà. L'intera scena si colloca su una roccia, che l'artista ha realizzato ispirandosi alla pietra arenaria di una cava siciliana da dove veniva estratto il materiale da costruzione delle parti architettoniche di molti palazzi siciliani. 

È in corso la registrazione nella Carta regionale dei luoghi dell'identità e della memoria siciliana (8410/2009) della Regione Siciliana. Dal 2021 il Genio di Palermo tra le eredità immateriali della Regione: simbolo iscritto nel registro. Rappresenta le virtù civiche e l'identità del popolo palermitano ed è raffigurato in numerose statue e rappresentazioni presenti in molti spazi emblematici.

L'artista 
L'artista siciliano, conosciuto a livello internazionale, i cui elementi connotativi sono i dettagli iconograﬁci della storia millenaria della Sicilia e del Mediterraneo, che appositamente esaspera e rivisita, si misura in un vigoroso corpo a corpo con il Genio di Palermo, l'antica statua nei secoli più volte replicata, che arreda le piazze e le dimore istituzionali della città di Palermo, dove l'artista vive e lavora. Scultore famoso per la sua collezione dedicata ai supereroi dei fumetti americani: una galleria di supereroi, rivisitati e corretti secondo un incastro singolare tra spirito pop e riferimenti folk. Domenico Pellegrino utilizza anche la luce come linguaggio, recuperando le luminarie, quelle che da secoli adornano le città del Sud Italia, durante le feste religiose e patronali: una collezione di oggetti impreziositi da file di lampadine e volute variopinte che incrociano reperti del quotidiano nel segno di un allegro folk contemporaneo.

Genio di Palermo